Деслер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Деслер, Арне (1894—1979) — датский шахматист.
 Деслер, Миккель (род. 1995) — датский футболист, полузащитник клуба «Оденсе».